Король Лир () — многозначный термин.

 «Король Лир» — классическая трагедия Уильяма Шекспира.

Фильмы 
 «Король Лир» () — итальянский короткометражный немой фильм Джероламо Ло Савьо, вышедший в 1910 году.
 «Король Лир» () — итальянский короткометражный немой фильм Джузеппе Де Лигоро, вышедший в 1910 году.
 «Король Лир» — двухсерийный фильм Григория Козинцева, вышедший в 1970 году.
 «Король Лир» — телефильм 1983 года с Лоуренсом Оливье в главной роли.
 «Король Лир» — фильм Жан-Люка Годара, вышедший в 1987 году.
 «» — фильм с Брайаном Блессидом в главной роли, вышедший в 1999 году.
 «» — телевизионный фильм Тревора Нанна с Иэном Маккелленом в главной роли, вышедший в 2008 году.
 «Король Лир» — телевизионный фильм Ричарда Эйра с Энтони Хопкинсом в главной роли, вышедший в 2018 году.